Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Wuhan Open 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla světová pětka Petra Kvitová z Česka, kterou ve 3. kole vyřadila Italka Roberta Vinciová. Zápas druhého kola skrečovala druhá nasazená Ruska Maria Šarapovová pro poranění levé paže.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Američanka Venus Williamsová, jež ve finále zdolala turnajovou pětku Garbiñe Muguruzaovou ze Španělska, která ve druhém setu za stavu 0–3 zápas kvůli zranění kotníku skrečovala. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo čtyřicátý sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Vítězka Williamsová vysekla soupeřce poklonu: „Vím, že jsi včera měla těžký zápas. Není to lehké, když nemůžeš podat svůj nejlepší výkon. Pokud by ses cítila dobře, pravděpodobně bych proti tobě neměla šanci.“ Muguruzaová se po utkání omlouvala fanouškům a pogratulovala vítězce: „Tohle je pro mě špatný den. Moc se omlouvám, že jsem dnes musela vzdát, ale prožila jsem tu skvělý týden, během kterého jsem cítila velkou podporu publika. Bylo to skvělé. Venus musím pogratulovat, je to výborná hráčka a měla úžasný týden.“

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2015
Tenis v Číně v roce 2015